In My Head (album), een album van Black Flag
In My Head (Jason Derülo), een single van Jason Derülo
In My Head (Queens of the Stone Age), een single van Queens of the Stone Age